Genelo () ou Gnel (;  ) foi um príncipe da dinastia arsácida da Armênia, filho de Tirídates e sobrinho do rei  . Casou-se com Paranzém, a filha de  do principado de Siunique. Em 359, foi vítima das maquinações de seu primo paterno Tirites, que desejava desposar sua esposa, e foi executado por seu tio quando tentava fugir.

Vida 

Genelo era filho do príncipe Tirídates com uma mulher de nome incerto, talvez uma filha de , sobrinho paterno do rei   e neto de  . Talvez nasceu no reinado de seu avô. Quando do ataque persa à Armênia, estava entre os membros da casa real que foram capturados. Mais tarde, em represália a tal ato, os nobres da Armênia, junto dos romanos, lutaram contra os sassânidas e conseguiram forçar o xá   a abandonar a região e libertar a família real.

Sob Ársaces II, foi príncipe popular na Armênia. Foi casado com Paranzém de Siunique da família Siuni. A beleza e modéstia dela a tornaram popular na corte, e atraíram a si a atenção do primo paterno de Genelo, Tirites, que apaixonou-se e desejou-a. Procurando forma de tramar contra seu primo, aproximou-se de Ársaces e disse-lhe: "Genelo quer reinar, e matá-lo. Todos os nobres, nacarares e azatani como Genelo e todos os nacarares da terra preferem a suserania dele à sua, dizendo: 'olhe e veja o que você faz, rei, de modo que você possa salvar-se'".

Ársaces teve grande rancor dele, constantemente tentando persuadi-lo e armando contra ele. Neste momento, Genelo tentou fugir com sua esposa, mas acabou morto na época do festival de Navasarde de agosto de 359, quando foi atraído, por suposta reconciliação, para Saapivano. Ao ser capturado pelos soldados de Ársaces, foi levado a colina de Lesino, onde o executaram. Richard G. Hovannisian sugeriu, desconsiderando o relato romântico de , que sua execução, e a subsequente execução de Tirites, foram motivadas pelo receio de Ársaces que eles poderiam rebelar-se para tomar o trono.

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Armênios do século IV
Nascidos no século IV
Casa arsácida da Armênia
Família Siuni
Família Genúnio